Joseph Haydn
 Michael Haydn
 (3941) Haydn